

Селище міського типу:
 Олександрівське — Донецька область, Бахмутський район
Села:
 Олександрівське — Донецька область, Бойківський район
 Олександрівське — Донецька область, Новоазовський район
 Олександрівське — Сумська область, Ямпільський район
 Олександрівське — Харківська область, Кегичівський район

Олександрівське — село в Витегорському районі Вологодської області